Eldon – villaggio del Regno Unito e dell'Inghilterra nel Durham
Eldon – comune degli Stati Uniti d'America in Iowa
Eldon – comune degli Stati Uniti d'America in Missouri
Eldon – CDP degli Stati Uniti d'America in Oklahoma